

Codici 
 LUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lusaka International, Lusaka, Zambia

Informatica 
 LUN - Logical Unit Number, unità logica definita nel protocollo SCSI

Altro 
 Lun (schermoplano) – Un ekranoplano sovietico costruito nel 1987.